Eagle Field ist der Name mehrerer Flugplätze in den Vereinigten Staaten:

 Eagle Field (Kalifornien)
 Eagle Field (Nebraska)
 Eagle Field (Pennsylvania)